Tadjourah peut désigner :
 Tadjourah, une ville libyenne dans le district de Tripoli ;
 Tadjourah, une ville portuaire de Djibouti ;
 la région de Tadjourah, une région de Djibouti ;
 le golfe de Tadjourah, un golfe de l'océan Indien bordé par Djibouti et la Somalie.

Homonymie de toponyme